Romain Grange (Châteauroux, 21 juli 1988) is een Frans voetballer die speelt als middenvelder voor LB Châteauroux.

Carrière
Grange startte zijn profcarrière bij LB Châteauroux hij speelde er vier jaar tot hij een transfer maakte naar AS Nancy hij speelde er drie seizoenen alvorens naar Paris FC te trekken. In 2016 ging hij spelen voor Chamois Niortais waar de Belgische club Sporting Charleroi hem ging halen in 2018. Hij werd het seizoen erop uitgeleend aan Grenoble Foot 38. Hij kon nooit echt overtuigen bij Charleroi en werd verkocht aan LB Châteauroux.

Statestieken 

Frans voetballer